Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Жустін Енен-Арденн.

Енен-Арденн виграла титул, перемігши у фіналі Анастасію Мискіну з рахунком 4–6, 6–1, 7–6 (7–5).

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Амелі Моресмо (2-ге коло)
  Кім Клейстерс (півфінал)
  'Жустін Енен-Арденн (переможниця)
  Світлана Кузнецова (півфінал)

 Анастасія Мискіна ''(фінал) 
 Франческа Ск'явоне ''(чвертьфінал) 
 Анна-Лена Гренефельд ''(чвертьфінал) 
 Даніела Гантухова ''(1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Hastings Direct International Championships 2006 Draw

2006
Hastings Direct International Championships